NRS, NRs, Nrs och nrs kan syfta på:

NRs - valutakoden för den valuta som används i Nepal, se Nepalesisk rupie
NRS tryckeri - ett Huskvarna-baserat tryckeri, vars verksamhet 2011 delvis övertogs av koncernen Elanders

Medicinskt 
NRS - ett kvalitetsregister för insamling av data, för beskrivning av patienter i behov av smärtrehabilitering etcetera, se Nationella registret över smärtrehabilitering 
 NRS - ett engelskt uttryck för en icke-randomiserad kontrollerad studie, se Randomiserad kontrollerad studie [RCT)
 NRS - ett smärtskattningsinstrument liknande den så kallade VAS-skalan, se Numerical Rating Scale

Socialt 
NRS - den vanligaste socioekonomiska indelningen i Storbritannien, se NRS social grade

Teknik 
 NRS - en vetenskaplig sammanslutning Nordic Radio Society med tidigare medlemmar som Östen Mäkitalo och Laila Ohlgren, se Nordiska radiosamfundet
NRS - den norska myndigheten ansvarig för rymdfart, se Norsk romsenter